Пэк Чон Чхоль (; ) — южнокорейский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Республики Корея серебряный призёр  и чемпион зимних Азиатских игр 2007, участник .

Достижения 
 : серебро ().
 Зимние Азиатские игры: золото (2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Тренеры по кёрлингу Республики Корея